Kerner von Marilaun ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kerner von Marilaun (1831–1898), österreichischer Botaniker und Hochschullehrer
 Friedrich Kerner von Marilaun (1866–1944), österreichischer Geologe und Meteorologe